

Statistiche

Presenze e reti nei club

Palmarès

Competizioni nazionali 
 
Air India: 2012

Collegamenti esterni 
 Ramandeep Singh su Soccerway
 Ramandeep Singh su Transfermarkt